Amoury Folmer-Hansen (1887-1961à, joueuse de tennis danoise
 Nicolas Folmer (1976-), trompettiste de jazz, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur français
 Georges Folmer (1895–1977),  peintre et sculpteur français

Paronyme 
 
Homonymie de patronyme germanique